

Patronyme 

 Alexandre Amiel (né en 1974), journaliste et producteur français de télévision ;
 André Amiel (1933-2019), président de la Fédération française de handball de 1996 à 2008 ;
 Audrey Amiel (née en 1987), joueuse française de rugby à sept ;
 Aymard Amiel, évêque de Marseille de 1323 à 1333 ;
 Barbara Amiel (née en 1940), écrivaine et journaliste canado-britannique ;
 David Amiel (né en 1992), homme politique français ;
 Denys Amiel (1884-1977), dramaturge français ;
 Henri Amiel (1907-1976), général et résistant français ;
 Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), écrivain et philosophe suisse ;
 Jon Amiel (né en 1948), producteur et réalisateur britannique ;
 Léon Rodolphe Amiel (1849-1917), sous-préfet et poète français ;
 Louis Amiel (1800-1862), feuilletoniste français ;
 Louis-Félix Amiel (1802-1864), peintre français ;
 Michel Amiel (né en 1954), homme politique français, sénateur ;
 Moshe Avigdor Amiel (1883-1945), rabbin israélien, né dans l'Empire russe ;
 Nathalie Amiel (née en 1969), joueuse de rugby à XV française ;
 Philippe Amiel (né en 1956), sociologue français ;
 Thierry Amiel (né en 1982), chanteur français ;
 Vincent Amiel (né en 1956), essayiste et critique de cinéma français.

Prénom 
Amiel est aussi un prénom.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif